Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 15 au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Kremer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Åsa Svensson et Émilie Loit.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Pattaya
1999 en Thaïlande
Tennis en novembre 1999